

Коропчень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Чортешть.

Коропчень () — село у Теленештському районі.